Julia Möller es una actriz alemana pero afincada en España, donde ha desarrollado la totalidad de su carrera artística. Se la conoce por series como El faro o Amar es para siempre y musicales como La bella y la bestia o El fantasma de la ópera.

Biografía  

Julia es diplomada en arte dramático y teatro musical por la Stage School of Music, Dance & Drama de Hamburgo. Además ha participado en diversos cursos de interpretación ante la cámara, canto, jazz dance, ballet y solfeo. Actualmente codirige junto a José Masegosa desde 2020  la Escuela de Canto MEV.

Filmografía

Televisión  

 Compañeros, como Patricia (2001) 
 Un paso adelante, un episodio: La postal de Navidad, como Ana (2002) 
 Aída, como Esther. Personaje episódico (2007) 
 Yo soy Bea, como Renate Kaussman (2009)
 La sagrada familia, como Íngrid Campos (2010-2011)
 El tiempo entre costuras, como Elsa Bruckmann (2013)
 El faro, como Yolanda/Andrea (2014)
 Amar es para siempre, como Katherine Taylor (2014; 2020)
 Acacias 38, personaje episódico (2015)
 Buscando el norte, como la directora de una guardería, un episodio (2016)
 Jaguar, como Ilse Bachmann (2021)

Largometrajes  

 Otario, reparto. Dir. Diego Arsuaga (1997)

Teatro  

 The Rocky Horror Show
 El jorobado de Notre Dame, como ensamble y suplente de Esmeralda (2000-2001)
 La bella y la bestia, como Bella (2001-2002)
 El fantasma de la ópera, como Christine (2002-2004)
 Les Misérables, como Cosette (2004-2006)
 Mar y cielo, como Blanca (2006)
 La bella y la bestia, como Bella (2007-2010)
 Aloma, como Aloma (2008-2009)
 Hair, como Sheila (2011)
 Follies, como Sally joven (2012)
 El último jinete, como Lady Laura (2012-2013)
 El lamento de las divas (2013) 
 Dirty Dancing, como Marjorie Houseman (2016-2017)
 La familia Addams, como Alice Beineke (2017-2018)
 Company, como Jenny (2021-2023)
 Los puentes de Madison, como Francesca (2022-2023)

Doblaje  

 Voz cantada y hablada de Christine en la versión española de la película El Fantasma de la Ópera. Dir. Joel Schumacher
 Dibujos animados en alemán

Discografía  
 Imaginarium 
 La bella y la bestia
 El fantasma de la ópera
 Hair
 Aloma
 Dueto con Joanna Ampil 
 Company

Premios y nominaciones  

 Premio de la crítica de Cataluña a mejor actriz protagonista por Aloma
 Premio Gran Vía a mejor actriz protagonista por el papel de Blanca en Mar y Cielo
 Nominada a los Premios Butaca y Premios Unión Actores de Cataluña por Aloma
 Finalista al Premio Gran Vía a actriz protagonista por Aloma y Bella
 Finalista al Premio Chivas Telón a mejor actriz revelación por Bella
 Finalista al Premio Whatsonstage a mejor papel de Cosette en Les Miserables

Referencias 

 http://www.juliamoller.com/juliamoller/Inicio.html

Actrices de España
Nacidos en Dortmund